Ги́до А́льваро Пере́до Ле́йге (, псевдоним — И́нти (); 30 апреля 1938 — 9 сентября 1969) — боливийский революционер, брат Роберто Передо Лейге и Освальдо Передо Лейге, соратник Эрнесто Че Гевары. Один из руководителей местного комсомола (Коммунистической молодёжи Боливии), впоследствии – секретарь столичного обкома Коммунистической партии, член ЦК КПБ. Занимался подготовительной работой по созданию базы для партизанской группы Че Гевары. Погиб в бою в Ла-Пасе 9 марта 1969 года; убивший его руководитель отдела разведки боливийского МВД Роберто Тото Кинтанилья, назначенный боливийским консулом в Гамбурге, был там застрелен немецкой студенткой Моникой Эртль.

Книги 
 Inti Peredo Leigue. Mi campaña con el Che. Chile: El Umbral, 1971.

Ссылки 
 Александр Тарасов. «44 года войны ЦРУ против Че Гевары»

Персоналии по алфавиту
Родившиеся 30 апреля
Родившиеся в 1938 году
Умершие 9 сентября
Умершие в 1969 году
Революционеры Боливии
Марксисты
Коммунисты Боливии
Погибшие в войнах и вооружённых конфликтах